Het seizoen 1997/98 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 5 september 1997 en eindigde op 4 juni 1998. 

Torhout 1992 KM won in Vierde Klasse A, RC Lebbeke won in Vierde Klasse B, KSK Kermt won in Vierde Klasse C en R. Wallonia Walhain Chaumont-Gistoux won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 SK De Jeugd Lovendegem kreeg de koninklijke titel en werd KSK De Jeugd Lovendegem.
 R. Entente Tamines fuseerde met RUS Falisolle en werd R. Entente Sambrevilloise.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 AFC Tubize (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Eendracht Zele (rechtstreeks uit 3A)
 K. Berchem Sport (rechtstreeks uit 3B)
 K. Tubantia Borgerhout VK (rechtstreeks uit 3B)
 Zultse VV (eindronde)
 K. Stade Leuven (eindronde)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KSK Heist
 FC Verbroedering Meerhout

Brabant
 R. Wallonia Walhain Chaumont-Gistoux
 RCS Brainois

Limburg
 KVV Vigor Beringen

Oost-Vlaanderen
 TK Meldert
 KVK Ninove

West-Vlaanderen
 KFC SV Wevelgem-City
 KRC Waregem (interprovinciale eindronde)

Henegouwen
 RFC Athois
 RRC Estaimpuis
 R. Léopold Club Hornu

Noot: Door het verdwijnen van SC Pecq in een fusie met RUS Tournaisienne was er een extra promovendus uit Henegouwen.

Luik
 R. Sprimont Sports

Luxemburg
 RCS Libramontois

Namen
 RFC Meux

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 Torhout 1992 KM (kampioen 4A)
 RC Lebbeke (kampioen 4B)
 KSK Kermt (kampioen 4C)
 R. Wallonia Walhain Chaumont-Gistoux (kampioen 4D)
 Verbroedering Denderhoutem (eindronde)
 R. Sprimont Sports (eindronde)
 FC Eendracht Hekelgem (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 RRC Estaimpuis (rechtstreeks uit 4A)
 RCS Brainois (rechtstreeks uit 4A)
 R. Léopold Club Hornu (rechtstreeks uit 4A)
 K. Tubantia Borgerhout VK (rechtstreeks uit 4B)
 KFC Liedekerke (rechtstreeks uit 4B)
 KFC Eendracht Zele (rechtstreeks uit 4B)
 K. Wellense SK (rechtstreeks uit 4C)
 KSC Hasselt (rechtstreeks uit 4C)
 Herk Sport Hasselt (rechtstreeks uit 4C)
 RCS Libramontois (rechtstreeks uit 4D)
 RFC Huy (rechtstreeks uit 4D)
 FC Chapelle-Godarfontaine (rechtstreeks uit 4D)
 KRC Waregem (eindronde)
 K. Witgoor Sport Dessel (eindronde)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Noot: FC Farciennes en RCS Libramontois eindigden op een gedeelde 14e plaats. Om te bepalen wie kon deelnemen aan de interprovinciale eindronde werd er een testwedstrijd gespeeld. FC Farciennes won deze wedstrijd met 1-3.

Periodekampioenen

Vierde Klasse A
 Eerste periode: KVV Eendracht Aalter, 22 punten
 Tweede periode: Torhout 1992 KM, 24 punten
 Derde periode: AFC Tubize, 23 punten

Vierde Klasse B
 Eerste periode: Eendracht Meldert, 22 punten
 Tweede periode: RC Lebbeke, 24 punten
 Derde periode: Verbroedering Denderhoutem, 26 punten

Vierde Klasse C
 Eerste periode: KSK Kermt, 26 punten
 Tweede periode: KSK Heist, 21 punten
 Derde periode: KVV Heidebloem Dilsen, 21 punten

Vierde Klasse D
 Eerste periode: R. Sprimont Sports, 25 punten
 Tweede periode: R. Wallonia Walhain Chaumont-Gistoux, 23 punten
 Derde periode: R. Comblain Sport, 19 punten

Eindronde voor promotie
De negen periodekampioenen en de hoogst gerangschikte aanvullende teams kwalificeerden zich voor de eindronde voor promotie. Vanaf ronde 2 kwamen er twee teams uit Derde Klasse bij. Via een knock-out systeem zouden uiteindelijk vier teams het tegen elkaar opnemen in de finale. De twee winnaars promoveerden naar en/of bleven in Derde Klasse.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden twaalf vierdeklassers aan, die aan elkaar gepaard werden. De zes winnaars van elk duel gingen door naar de volgende ronde.

Ronde 2
In de tweede ronde werden bij de zes winnaars van de eerste ronde KFC Eeklo en KVV Overpelt-Fabriek gevoegd, die elk 14e eindigden in Derde Klasse. De teams werden aan elkaar gepaard. De winnaars gingen door naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar Derde Klasse.

Verliezersfinale
De verliezers van de finale speelden nog een verliezersfinale. De winnaar promoveerde ook naar Derde Klasse.

Interprovinciale eindronde
De vier teams die op de 13e plaats eindigden, speelden een eindronde samen met zes eersteprovincialers. Dit gebeurde door een knock-out systeem.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden de vier vierdeklassers aan die aan elkaar gepaard werden. De winnaars van elk duel dwongen het behoud af. De verliezers gingen door naar de tweede ronde en namen het op tegen eersteprovincialers.

Ronde 2
In de tweede ronde werden er zes eersteprovincialers gevoegd. De winnaars van elk duel gingen naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar Vierde Klasse. De verliezers speelden nog een verliezersfinale.

Verliezersfinale
De winnaar promoveerde naar Vierde Klasse.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4